Вы́боры в Пала́ту депута́тов и Сена́т Румынии прошли 6 декабря 2020 года.

Избирательная система 
Румынский парламент состоит из двух палат — Палаты депутатов в составе 329 членов и Сената, состоящего из 136 членов. Срок полномочий — 4 года.

Палата депутатов формируется несколькими способами. 308 депутатов избираются по 42 многомандатным округам (границы округов совпадают с 41 жудецем Румынии и муниципием Бухарест) по пропорциональной системе. Ещё 4 депутата избираются в едином заграничном округе диаспорой, также по пропорциональной системе. Для участия в распределении мандатов партии должны преодолеть избирательный барьер, что возможно сделать одним из двух способов: либо получить 5 % от общего количества действительных голосов на общенациональном уровне, либо преодолев 20 % барьер от числа действительных голосов, поданных, как минимум, в четырёх округах.

Дополнительные места в парламенте предоставляются представителям групп этнических меньшинств, участвующих в выборах и преодолевающих специальный (пониженный, рассчитывается как 10 % голосов, необходимых для получения одного из обычных мест в Палате депутатов) барьер; по итогам выборов 2020 года таких групп насчитывается 17.

Общее число членов Палаты депутатов в настоящее время составляет 329.

Сенат избирается в 43 округах, представляющих собой 41 жудец (всего 121 место), муниципий Бухарест (13 мест) и единый заграничный округ, в котором голосуют представители диаспоры (два места).

На выборах разрешено голосование по почте.

Контекст

Результаты выборов

Результаты парламентских выборов 2020 года в Румынии

Формирование правительства

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  парламентских выборов 2020 года в Румынии

Парламентские выборы в Румынии
Румыния
Декабрь 2020 года
2020 год в Румынии